В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Франсуаза Дюрр здобула титул, у фіналі перемігши Леслі Гант 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Франсуаза Дюрр (Переможниця)
  Леслі Гант (фінал)

 Лінда Туеро (1-ше коло)
 Крісті Піджон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Swiss Open